Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1927/28 werd beslist via de kampioenscompetitie met Feijenoord als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Velocitas, van de Oostelijke Z.A.C., NOAD van Zuid, en Ajax en Feijenoord van respectievelijk West I en West II.

De kampioenscompetitie werd beslist met de laatste wedstrijd van Feijenoord, thuis tegen N.O.A.D.  Het werd 2-0 voor de Rotterdammers die daarmee voor de tweede keer het landskampioenschap binnenhaalden. Feijenoord won in de kampioenscompetitie overigens beide wedstrijden van Ajax, in Rotterdam werd het 1-0 en in Amsterdam was de uitslag 0-3.

De karakteristieken van de kampioenswedstrijd waren: 13-05-1928: Feijenoord – N.O.A.D. 2-0 (2-0).
Opstelling Feijenoord: Dekker; Bul jr., Van Dijke; Rixoort, Bul sr., Van Heel; Staal, Koonings, Pijl, Barendregt, Verbeek.
Opstelling N.O.A.D.: Van Tilburg; Van Pelt, Leenhouwers; De Jongen, Wagemakers, Kuijers; Bolsius, Remmers, Bertens, Schellekens, Franken.
Scoreverloop: 1-0 Barendregt (10e), 2-0 Koonings (29e).
Scheidsrechter: Mutters.
Toeschouwers: 12.000.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1927/28
Competitievoetbal 1927/28
Voetbal in 1927